Sipakapense (volk), een Mayavolk in Guatemala
 Sipakapense (taal), de taal van dat volk